Франсиско Хосе Карраско Идальго (; ) — испанский футболист, выступал на позиции вингера. Известен по выступлениям за «Барселону». После завершения карьеры работал тренером.

Клубная карьера 
Карраско был воспитанником «Барселоны» и быстро успел заявить себя в Ла-Лиге и в Европе, как хорошего дриблёра. Дебют за основной состав состоялся в сезоне 1978/79 и также в этом сезоне играл в финале Кубка обладателей кубков, в котором «Барселона» в дополнительное время обыграла немецкую «Фортуну» из Дюссельдорфа со счётом 4:3.

После более чем 300 официальных игр и почти 50 голов забитых за «сине-гранатовых» Карраско стал чемпионом Испании в сезоне 1984/85. В 1989 году Франсиско на три сезона перешёл во французский «Сошо». Карьеру завершил в каталонском «Фигерасе», за который провёл 5 матчей.

В сезоне 2005/2006 был главным тренером «Атлетико Малагеньо». А сезон 2007/08 тренировал «Реал Овьедо», с которым стал чемпионом Терсеры.

Карьера за сборную 
Дебют за сборную Испании состоялся 4 апреля 1979 года в товарищеском матче против сборной Румынии. Всего за «красную фурию» провёл 35 матчей и забил 5 голов. Участник двух чемпионатов Европы: 1980 и 1984. На последнем Испания дошла до финала, но там проиграла Франции. Карраско участвовал во всех матчах и в групповом матче против сборной Румынии забил гол с пенальти.

Он также был в составе сборной на чемпионате мира 1986 года в Мексике, но все матчи просидел на скамейке запасных.

Голы за сборную

Статистика выступлений

Клубная статистика

Достижения

Клубные 
Барселона
 Обладатель Кубка обладателей кубков: 1978/79, 1981/82, 1988/89
 Чемпион Испании: 1984/85
 Обладатель Кубка Испании: 1980/81, 1982/83, 1987/88
 Обладатель Суперкубка Испании: 1983
 Обладатель Кубка испанской лиги: 1982/83, 1985/86
 Финалист Кубка европейских чемпионов: 1986

Сборная 
 Вице-чемпион Европы 1984 года

Примечания

Ссылки 
 BDFutbol player profile
 BDFutbol coach profile
 National team data 
 
 FC Barcelona archives 
 FC Barcelona profile

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Испании по футболу
Игроки ФК «Барселона Атлетик»
Игроки ФК «Террасса»
Игроки ФК «Барселона»
Игроки ФК «Сошо»
Игроки ФК «Фигерас»
Футбольные тренеры Испании
Тренеры ФК «Атлетико Малагеньо»
Тренеры ФК «Реал Овьедо»